Том Митчелл (; род. ) — американский учёный, профессор Университета Карнеги-Меллон, основатель первой в мире кафедры машинного обучения и автор первого учебника по этому предмету.

Биография 
Том родился 9 августа 1951 года в штате Пенсильвания. В 1973 году получил степень бакалавра в МТИ, а в 1979 году стал доктором наук Стэнфордского университета.

Карьера 
В 1978 году начал преподавать в Ратгерском университете, занимая должность доцента кафедры компьютерных наук. В 1986 году Митчелл покинул учебное заведение и стал профессором в Университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге.

В 2006 году назначен председателем первой в истории кафедры машинного обучения в Школе компьютерных наук при университете.

Награды и признание 
 В 1984 году Митчелл был отмечен Президентской премией молодым ученым.
 В 2010 году Том избран членом Национальной инженерной академии США за новаторский вклад и лидерство в разработке методов машинного обучения.
 Также с 1990 года Митчелл является членом ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта (AAAI), а с 2008 — членом Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS).

Публикации 
Митчелл автор более чем 130 работ по обучению машин, искусственному интеллекту, робототехнике, когнитивистике и другим сферам знаний. Также он опубликовал следующие книги:
 J. Franklin, T. Mitchell, and S. Thrun (eds.), Recent Advances in Robot Learning, Kluwer Academic Publishers, 1996.
 T. Mitchell, J. Carbonell, and R. Michalski (eds.), Machine Learning: A Guide to Current Research,  Kluwer Academic Publishers, 1986.
 R. Michalski, J. Carbonell, and T. Mitchell (eds.), Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach, Volume 2, Morgan Kaufmann, 1986.
 R. Michalski, J. Carbonell, and T. Mitchell (eds.), Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach, Tioga Press, 1983.

Примечания

Ссылки 
 Tom Mitchell's Home Page
 List of PhDs and Postdocs supervised by Professor Tom Mitchell - Список научных и печатных работ
 Tom Mitchell - The Mathematics Genealogy Project

Учёные в области информатики США
Исследователи искусственного интеллекта
Машинное обучение
Члены Национальной инженерной академии США
Президенты Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института